Encabezado puede referirse a:

 La cabecera de la página (libro) de un libro u otro documento.
 Una técnica para elaborar un vino fortificado.